Seven Sisters – zona di Londra
 Seven Sisters – stazione della metropolitana di Londra.
 Seven Sisters – scogliere del Sussex
 Seven Sisters – film del 2017 diretto da Tommy Wirkola